Mononemertes är ett släkte av slemmaskar. Mononemertes ingår i familjen Planktonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Mononemertes